Открытый чемпионат Китая 2018 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 2 по 8 апреля 2018 года в Пекине. Станет 19-м рейтинговым турниром сезона 2017/2018.

Действующий чемпион англичанин Марк Селби защитил свой титул, добытый в 2017 году и стал трёхкратным победителем турнира.

Призовой фонд 

 Победитель 225,000 £
 Финалист 90,000 £
 Полуфиналисты 45,000 £
 Четвертьфиналисты 27,000 £
 1/8 финала 18,000 £
 1/16 финала 11,000 £
 1/32 финала 5,000 £
 Максимальный брейк (147): 35,000£
 Высший брейк(сенчури) во время телетрансляции: TBC 7,000£
 Всего: 1 000 000 £

Основной турнир 
Номер участника, соответствует номеру посева на турнире, согласно рейтингу (PS:не является местом спортсмена в рейтинге).
{{Турнир64 с пропусками
| RD1= 1/32  до 6 побед
| RD2= 1/16  до 6 побед
| RD3= 1/8  до 6 побед
| RD4= 1/4  до 6 побед
| RD5= 1/2  до 10 побед
| RD6= Финал  до 11 побед
| group1= 
| group2=
| group3=
| group4=
| group5=
| group6=
| group7=
| group8=

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Марк Селби
| RD1-score01=6
| RD1-seed02=64
| RD1-team02= Скотт Дональдсон
| RD1-score02=4

| RD1-seed03=32
| RD1-team03= Бен Вулластон
| RD1-score03=6
| RD1-seed04=70
| RD1-team04= Ли Уокер
| RD1-score04=5

| RD1-seed05=73
| RD1-team05= Лю Хаоцянь
| RD1-score05=6
| RD1-seed06=67
| RD1-team06= Лиам Хайфилд
| RD1-score06=4

| RD1-seed07=17
| RD1-team07= Стивен Магуайр 
| RD1-score07=5
| RD1-seed08=48
| RD1-team08= Фергал О’Брайен
| RD1-score08=6

| RD1-seed09=41
| RD1-team09= Марк Дэвис
| RD1-score09=4
| RD1-seed10=24
| RD1-team10= Майкл Холт
| RD1-score10=6

| RD1-seed11=56
| RD1-team11= Тепчайя Ун-Нух
| RD1-score11=1
| RD1-seed12=9
| RD1-team12= Марк Уильямс
| RD1-score12=6

| RD1-seed13=40
| RD1-team13= Курт Мэфлин
| RD1-score13=5
| RD1-seed14=25
| RD1-team14= Янь Бинтао
| RD1-score14=6

| RD1-seed15=57
| RD1-team15= Ноппон Саенгхам
| RD1-score15=1
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Марк Аллен
| RD1-score16=6

| RD1-seed17=5
| RD1-team17= Джон Хиггинс
| RD1-score17=6
| RD1-seed18=90
| RD1-team18= Мартин О'Донелл
| RD1-score18=2

| RD1-seed19=28
| RD1-team19= Энтони Хэмилтон
| RD1-score19=1
| RD1-seed20=37
| RD1-team20= Джек Лисовски
| RD1-score20=6

| RD1-seed21=12
| RD1-team21= Алистер Картер
| RD1-score21=4
| RD1-seed22=53
| RD1-team22= Гэри Уилсон
| RD1-score22=6

| RD1-seed23=21
| RD1-team23= Джо Перри
| RD1-score23=6
| RD1-seed24=117
| RD1-team24= Крис Тоттен
| RD1-score24=0

| RD1-seed25=
| RD1-team25= Питер Эбдон
| RD1-score25=5
| RD1-seed26=20
| RD1-team26= Марк Кинг
| RD1-score26=6

| RD1-seed27=
| RD1-team27= Эндрю Хиггинсон
| RD1-score27=3
| RD1-seed28=13
| RD1-team28= Кайрен Уилсон
| RD1-score28=6

| RD1-seed29=36
| RD1-team29= Джимми Робертсон
| RD1-score29=5
| RD1-seed30=29
| RD1-team30= Сяо Годун
| RD1-score30=6

| RD1-seed31=88
| RD1-team31= Крейг Стидман
| RD1-score31=4
| RD1-seed32=3
| RD1-team32= Дин Джуньху
| RD1-score32=6

| RD1-seed33=84
| RD1-team33= Джек Джонс
| RD1-score33=6
| RD1-seed34=121
| RD1-team34= Найджел Бонд
| RD1-score34=5

| RD1-seed35=30
| RD1-team35= Чжоу Юэлун
| RD1-score35=6
| RD1-seed36=103
| RD1-team36= Чэнь Чжэ
| RD1-score36=2

| RD1-seed37=14
| RD1-team37= Нил Робертсон
| RD1-score37=6
| RD1-seed38=51
| RD1-team38= Робби Уильямс
| RD1-score38=3

| RD1-seed39=19
| RD1-team39= Мартин Гоулд
| RD1-score39=4
| RD1-seed40=79
| RD1-team40= Сэм Крейги
| RD1-score40=6

| RD1-seed41=124
| RD1-team41= Хамза Акбар
| RD1-score41=0
| RD1-seed42=22
| RD1-team42= Рики Уолден
| RD1-score42=6

| RD1-seed43=54
| RD1-team43= Мэттью Стивенс
| RD1-score43=5
| RD1-seed44=11
| RD1-team44= Стюарт Бинэм
| RD1-score44=6

| RD1-seed45=38
| RD1-team45= Марк Джойс
| RD1-score45=2
| RD1-seed46=27
| RD1-team46= Грэм Дотт
| RD1-score46=6

| RD1-seed47=59
| RD1-team47= Крис Вейклин
| RD1-score47=
| RD1-seed48=6
| RD1-team48= Шон Мерфи
| RD1-score48=0

| RD1-seed49=7
| RD1-team49= Барри Хокинс
| RD1-score49=6
| RD1-seed50=58
| RD1-team50= Сэм Бэйрд
| RD1-score50=3

| RD1-seed51=26
| RD1-team51= Майкл Уайт
| RD1-score51=6
| RD1-seed52=116
| RD1-team52= Пол Дэвисон
| RD1-score52=5

| RD1-seed53=10
| RD1-team53= Люка Бресель
| RD1-score53=4
| RD1-seed54=55
| RD1-team54= Цао Юйпэн
| RD1-score54=6

| RD1-seed55=23
| RD1-team55= Дэвид Гилберт
| RD1-score55=6
| RD1-seed56=42
| RD1-team56= Майк Данн
| RD1-score56=3

| RD1-seed57=112
| RD1-team57= Дуэйн Джонс
| RD1-score57=6
| RD1-seed58=
| RD1-team58= Лян Вэньбо
| RD1-score58=5

| RD1-seed59=
| RD1-team59= Ло Хунхао
| RD1-score59=6
| RD1-seed60=15
| RD1-team60= Энтони Макгилл
| RD1-score60=4

| RD1-seed61=34
| RD1-team61= Том Форд
| RD1-score61=6
| RD1-seed62=104
| RD1-team62= Юань Сыцзюнь
| RD1-score62=2

| RD1-seed63=71
| RD1-team63= Эллиот Слессор
| RD1-score63=6
| RD1-seed64=2
| RD1-team64=Ронни О’Салливан
| RD1-score64=2

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Марк Селби
| RD2-score01=6
| RD2-seed02=32
| RD2-team02= Бен Вулластон
| RD2-score02=3

| RD2-seed03=73
| RD2-team03= Лю Хаоцянь
| RD2-score03=6
| RD2-seed04=48
| RD2-team04= Фергал О’Брайен
| RD2-score04=5

| RD2-seed05=24
| RD2-team05= Майкл Холт
| RD2-score05=1
| RD2-seed06=9
| RD2-team06= Марк Уильямс
| RD2-score06=6

| RD2-seed07=25
| RD2-team07= Янь Бинтао
| RD2-score07=4
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Марк Аллен
| RD2-score08=6

| RD2-seed09=5
| RD2-team09= Джон Хиггинс
| RD2-score09=2
| RD2-seed10=37
| RD2-team10= Джек Лисовски
| RD2-score10=6

| RD2-seed11=53
| RD2-team11= Гэри Уилсон
| RD2-score11=6
| RD2-seed12=21
| RD2-team12= Джо Перри
| RD2-score12=4

| RD2-seed13=20
| RD2-team13= Марк Кинг
| RD2-score13=4
| RD2-seed14=13
| RD2-team14= Кайрен Уилсон
| RD2-score14=6

| RD2-seed15=29
| RD2-team15= Сяо Годун
| RD2-score15=2
| RD2-seed16=3
| RD2-team16= Дин Джуньху
| RD2-score16=6

| RD2-seed17=84
| RD2-team17= Джек Джонс
| RD2-score17=2
| RD2-seed18=30
| RD2-team18= Чжоу Юэлун
| RD2-score18=6

| RD2-seed19=14
| RD2-team19= Нил Робертсон
| RD2-score19=6
| RD2-seed20=79
| RD2-team20= Сэм Крейги
| RD2-score20=5

| RD2-seed21=22
| RD2-team21= Рики Уолден
| RD2-score21=5
| RD2-seed22=11
| RD2-team22= Стюарт Бинэм
| RD2-score22=6

| RD2-seed23=27
| RD2-team23= Грэм Дотт
| RD2-score23=6
| RD2-seed24=59
| RD2-team24= Крис Вейклин
| RD2-score24=3

| RD2-seed25=7
| RD2-team25= Барри Хокинс
| RD2-score25=6
| RD2-seed26=26
| RD2-team26= Майкл Уайт
| RD2-score26=1

| RD2-seed27=55
| RD2-team27= Цао Юйпэн
| RD2-score27=6
| RD2-seed28=23
| RD2-team28= Дэвид Гилберт
| RD2-score28=2

| RD2-seed29=112
| RD2-team29= Дуэйн Джонс
| RD2-score29=5
| RD2-seed30=
| RD2-team30= Ло Хунхао
| RD2-score30=6

| RD2-seed31=34
| RD2-team31= Том Форд
| RD2-score31=6
| RD2-seed32=71
| RD2-team32= Эллиот Слессор
| RD2-score32=4

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Марк Селби
| RD3-score01=6
| RD3-seed02=73
| RD3-team02= Лю Хаоцянь
| RD3-score02=1

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= Марк Уильямс
| RD3-score03=6
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Марк Аллен
| RD3-score04=5

| RD3-seed05=37
| RD3-team05= Джек Лисовски
| RD3-score05=6
| RD3-seed06=53
| RD3-team06= Гэри Уилсон
| RD3-score06=2

| RD3-seed07=13
| RD3-team07= Кайрен Уилсон
| RD3-score07=6
| RD3-seed08=3
| RD3-team08= Дин Джуньху
| RD3-score08=5

| RD3-seed09=30
| RD3-team09= Чжоу Юэлун
| RD3-score09=1
| RD3-seed10=14
| RD3-team10= Нил Робертсон
| RD3-score10=6

| RD3-seed11=11
| RD3-team11= Стюарт Бинэм
| RD3-score11=6
| RD3-seed12=27
| RD3-team12= Грэм Дотт
| RD3-score12=2

| RD3-seed13=7
| RD3-team13= Барри Хокинс
| RD3-score13=6
| RD3-seed14=55
| RD3-team14= Цао Юйпэн
| RD3-score14=5

| RD3-seed15=
| RD3-team15= Ло Хунхао
| RD3-score15=2
| RD3-seed16=34
| RD3-team16= Том Форд
| RD3-score16=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Марк Селби
| RD4-score01=6
| RD4-seed02=9
| RD4-team02=Марк Уильямс
| RD4-score02=2

| RD4-seed03=37
| RD4-team03= Джек Лисовски
| RD4-score03=5
| RD4-seed04=13
| RD4-team04= Кайрен Уилсон
| RD4-score04=6

| RD4-seed05=14
| RD4-team05= Нил Робертсон
| RD4-score05=6
| RD4-seed06=11
| RD4-team06= Стюарт Бинэм
| RD4-score06=0

| RD4-seed07=7
| RD4-team07= Барри Хокинс
| RD4-score07=6
| RD4-seed08=34
| RD4-team08= Том Форд
| RD4-score08=5

| RD5-seed01=1
| RD5-team01= Марк Селби
| RD5-score01=10
| RD5-seed02=13
| RD5-team02= Кайрен Уилсон
| RD5-score02=8

| RD5-seed03=14
| RD5-team03= Нил Робертсон
| RD5-score03=6
| RD5-seed04=7
| RD5-team04= Барри Хокинс
| RD5-score04=10

| RD6-seed01=1
| RD6-team01= Марк Селби
| RD6-score01=11
| RD6-seed02=7
| RD6-team02= Барри Хокинс
| RD6-score02=3
}}

 Финал 

 Квалификация 
Квалификационные матчи были сыграны заранее 27 и 30 Января 2018 в «Метрадроме» , Барнсли, Англия. Все матчи игрались до 6 побед.

 Раунд 1 

 Раунд 2 

{| width="100%" cellspacing="1"
|-
!width=45%|
!width=10%|
!width=45%|
|-
|  Джадд Трамп (3) || align="center"| 5–6 ||  Джек Джонс (84)
|-
|  Оливер Лайнс (62) || align="center"| 3–6 ||  Найджел Бонд (121)
|-
|  Чжоу Юэлун (30) || align="center"| 6–2 ||  Шон О'Салливан (120)
|-
|  Ли Хан (35) || align="center"| 4–6 ||  Чэнь Чжэ (103)
|-
|  Нил Робертсон (14) || align="center"| 6–4 ||  Робин Халл (105)
|-
|  Робби Уильямс (51) || align="center"| 6–3 ||  Сандерсон Лэм (114)
|-
|  Мартин Гоулд (19) || align="center"| 6–2 ||  Фан Сюнмань (86)
|-
|  Джейми Джонс (46)|| align="center"| 3–6 ||  Сэм Крейги (79)
|-
|  Хоссейн Вафаей (43)|| align="center"|  ||  Хамза Акбар (124)
|-
|  Рики Уолден (22) || align="center"| 6–2 ||  Адитъя Мехта (80)
|-
|  Мэттью Стивенс (54) || align="center"| 6–1 ||  Эден Шарав (101)
|-
|  Стюарт Бинэм (11) || align="center"| 6–2 ||  Джимми Уайт (98)
|-
|  Марк Джойс (38) || align="center"| 6–4 ||  Питер Лайнс (92)
|-
|  Грэм Дотт (27) || align="center"| 6–2 ||  Мэй Сивэнь (69)
|-
|  Крис Вейклин (59) || align="center"| 6–1 ||  Лукас Клекерс (126)
|-
|  Шон Мерфи (6) || align="center"| 6–3 ||  Дэвид Грэйс (65)
|-
|  Барри Хокинс (7) || align="center"| 6–4 ||  Джош Буало (108)
|-
|  Сэм Бэйрд (58) || align="center"| 6–5 ||  Сахейл Вахедзи (115)
|-
|  Майкл Уайт (26)|| align="center"| 6–5 ||  Сюй Сы (85)
|-
|  Доминик Дэйл (39) || align="center"| 4–6 ||  Пол Дэвисон (116)
|-
|  Люка Бресель (10) || align="center"| 6–4 ||  Чжао Синьтонг (75)
|-
|  Цао Юйпэн (55) || align="center"| 6–3 ||  Курт Данхэм (118)
|-
|  Дэвид Гилберт (23) || align="center"| 6–3 ||  Билли Джо Кастл (107)
|-
|  Майк Данн (42) || align="center"| 6–4 ||  Митчелл Манн (76)
|-
|  Юй Дэлу (47) || align="center"| 5–6 ||  Дуэйн Джонс (112)
|-
|  Лян Вэньбо (18)|| align="center"| – ||  Фис Кларк (123)
|-
|  Стюарт Каррингтон (50)|| align="center"| – ||  
|-
|  Энтони Макгилл (15) || align="center"| 6–5 ||  Тор Чуан Леонг (96)
|-
|  Том Форд (34) || align="center"| 6–3 ||  Джамие Киртис-Барретт (109)
|-
|  Алан Макманус (31) || align="center"| 5–6 ||  Юань Сыцзюнь (104)
|-
|  Дэниел Уэллс (63) || align="center"| 4–6||  Эллиот Слессор (71)
|-
|  Ронни О’Салливан (2)|| align="center"| – ||  Росс Мьюр (110) 
|}

Примечания

Сенчури

Основной турнир

Квалификация 
Всего:38

 143, 112  Тепчайя Ун-Нух
 139  Найджел Бонд
 138  Янь Бинтао
 137  Тор Чуан Леонг
 133  Дэвид Грэйс
 132  Ян Бэрнс
 128  Гэри Уилсон
 127, 121  Сандерсон Лэм
 127  Марк Аллен
 126  Нил Робертсон
 124  Сахейл Вахедзи
 122  Робин Халл
 121  Цао Юйпэн
 121  Джон Хиггинс
 119  Мартин Гоулд
 119  Барри Хокинс
 118  Лю Хаацянь
 117  Джадд Трамп
 116  Чжоу Юэлун
 115  Стивен Магуайр
 112  Ноппон Саенгхам
 111  Марк Дэвис
 109, 101, 100  Марк Уильямс
 109  Люка Бресель
 108  Сяо Годун
 106  Чжао Синьтонг
 105, 105  Эллиот Слессор
 104  Стюарт Бинэм
 104  Тянь Пэнфэй
 103  Бен Вулластон
 101  Энтони Хэмилтон
 101  Кайрен Уилсон
 100  Ли Хан

Примечания

Ссылки 

2018
2018 год в снукере
Спорт в Китае в 2018 году